

Toponyme 

 Herment, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme en région d'Auvergne ;
 Canton d'Herment, ancienne division administrative française située dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne.

Patronyme 

 Georges Herment (1912-1969), poète et romancier français ;
 Jacques Herment (1924-2015), écrivain et nouvelliste français, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Laurence Tiennot-Herment (1961-), présidente de l’Association française contre les myopathies ;
 Rémi Herment (1932-), homme politique français.
 Victor Herment (1876-1948), général de brigade français ;